Бори́с Давы́дов:
 Давыдов, Борис Владимирович (1884—1925) — советский гидрограф-геодезист.
 Давыдов, Борис Дмитриевич — штурман-бомбардир первого авиационного испытания ядерного оружия СССР.
 Антоненко-Давидович, Борис Дмитриевич (по рождению Борис Дмитриевич Давыдов; 1899—1984) — советский и украинский писатель, исследователь проблем развития и культуры украинского языка.
 Давыдов, Борис Иванович (1936—2015) — советский и российский художник.
 Давыдов, Борис Ильич (1928—2018) — советский физиолог, радиобиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Давыдов, Борис Львович (1911—1980) — советский учёный в области технических наук, специализирующийся в горных науках, доктор физико-математических наук, профессор.
 Давыдов, Борис Николаевич (род. 1939) — советский и российский учёный-стоматолог, член-корреспондент РАМН и РАН.

 «Борис Давыдов» — арктический СПГ-газовоз типа «Ямалмакс».
 Примечания